Mužská dvouhra Kremlin Cupu 2016 probíhala ve druhé polovině října 2016. Do singlové soutěže moskevského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl chorvatský tenista Marin Čilić, který se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal šestý nasazený Španěl Pablo Carreño Busta, jenž ve finále zdolal Itala Fabia Fogniniho po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–2, když využil čtvrtý mečbol. V probíhající sezóně si tak po srpnovém triumfu na Winston-Salem Open 2016 připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
 Roberto Bautista Agut (2. kolo)
 Albert Ramos-Viñolas (čtvrtfinále)
 Philipp Kohlschreiber (semifinále)
 Viktor Troicki (2. kolo)
 Martin Kližan ''(odstoupil)
 Pablo Carreño Busta (vítěz)
 Paolo Lorenzi (2. kolo)
 Andrej Kuzněcov (2. kolo)
 Marcel Granollers ''(1. kolo, skreč)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= A Bublik| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=6| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= K Kravčuk
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= K Chačanov
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=4
| RD1-seed06=
| RD1-team06= D Džumhur| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=77| RD1-score06-3=6| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= J Melzer
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=62
| RD1-seed08=6
| RD1-team08=| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3=77| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= D Medveděv| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= M Kukuškin
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=0r
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= L Rosol| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= G Melzer
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= S Robert
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= M Granollers
| RD1-score16-1=2r
| RD1-score16-2=
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= A Bublik
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2='''7
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= D Džumhur
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1r
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=6
| RD2-team04=

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2016